Postgewerkschaft steht für
 Deutsche Postgewerkschaft
 Gewerkschaft für Post- und Fernmeldebedienstete, Österreich